Удовик, Сергей Андреевич (род. 1965) — актёр театра и кино.
 Удовик, Сергей Леонидович (род. 1956) — украинский издатель, журналист